Bracht steht für:
 Bracht (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Bracht (Toponym), Simplex und Bestandteil in vielen Ortsnamen
 Bracht-Handgriff, Geburtshilfe-Technik
 Franz Bracht Krane, Kranunternehmen

Bracht ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Bracht (Brüggen), Ortsteil von Brüggen im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen
 Bracht (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Bracht (Rauschenberg), Ortsteil von Rauschenberg im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen
 Bracht (Schmallenberg), Ortsteil von Schmallenberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen
 Bracht (Burg-Reuland), Ortsteil von Burg-Reuland im Osten Belgiens an der Grenze zu Deutschland und Luxemburg
 Bracht (Kentucky), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Bauerschaft im Kirchspiel Sendenhorst (bis 1967), heute Stadt Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Berge in Nordrhein-Westfalen:
 Bracht (Dornheim) (725,7 m), im Rothaargebirge, bei Dornheim (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis
 Bracht (Löllinghausen) (523,0 m), in den Sauerländer Senken, bei Löllinghausen, Hochsauerlandkreis
 Bracht (Saalhauser Berge) (599,9 m), in den Saalhauser Bergen, bei Bracht (Schmallenberg), Hochsauerlandkreis
 Bracht (Twismecke) (542,2 m), im Rothaargebirge, bei Twismecke, Hochsauerlandkreis
 Hohe Bracht (587,9 m), im Südsauerländer Bergland, bei Bilstein (Lennestadt) im Kreis Olpe – mit Aussichtsturm

Gewässer:
 Bracht (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (zum Main) bei Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Gebäude:
 Burg Bracht, Burgruine in Burgbracht, Wetteraukreis, Hessen
 Jagdschloss Bracht in Bracht, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schloss Bracht, Schloss in Bracht, Provinz Lüttich, Belgien

Siehe auch:
 Pracht (Begriffsklärung)